Yggdrasil (o Yggdrasill) es el árbol de la vida en la mitología nórdica. Además, el término Yggdrasil puede referirse a:

 Yggdrasil o Rey drasil, un personaje ficticio de la franquicia Digimon;
 Yggdrasil Jocs, una editorial de juegos de rol catalana, hoy en día desaparecida;
 Yggdrasil Computing, Inc., una compañía de informática;
 Yggdrasil Linux, una distribución para Linux creada por Yggdrasil Computing;
 Ygdrasil, una novela de ciencia ficción escrita por el chileno Jorge Baradit y publicada en 2005;
 Yggdrasill, un juego de rol francés ambientado en la época de los vikingos y publicado en 2009 por la editorial 7ème Cercle (desde entonces ha sido traducido al inglés, por Cubicle 7, y al español, por Holocubierta Ediciones).
 Mithos Yggdrasil, antagonista de Tales of Symphonia (videojuego de GCN y PS2).